Moisiu (achternaam), een familienaam
 Alexander Moisiu, Oostenrijks acteur
 Alfred Moisiu, president van Albanië
 Spiro Moisiu, Albanees officier